Фомп () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац. . Официальный код — 70936.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл-Йозеф Шуберт (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля